Wallenborn steht für:

 Wallenborn, eine Gemeinde in der Eifel in Rheinland-Pfalz
 ein Kaltwassergeysir, siehe Wallender Born
 den Wallenbornbach in der Gemeinde Wiesbach (Saar)

Wallenborn ist der Familienname folgender Personen:

 André Wallenborn (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Peter Wallenborn (1848–1917), deutscher Politiker und Landwirt